Le patronyme français Clarinval ou Clarenval pourrait provenir d'un ancien nom de personne d'origine germanique Clarembald, néanmoins le nom Claraval est une traduction de Clairvaux au Portugal, en Espagne et en Occitanie . Claraval est une cité brésilienne de l'état de Minas Gerais et Claravalls est aussi un village en Catalogne Espagnole. Claravalls est également un toponyme de la commune de Bièvre.

David Clarinval (1976-) , homme politique belge.